Булаза́к () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 430 км на південь від Парижа, 115 км на схід від Бордо, 5 км на схід від Періге.

Історія 

1 січня 2016 року Булазак, Атюр i Сен-Лоран-сюр-Мануар було об'єднано в новий муніципалітет Булазак-Іль-Мануар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2790 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6463,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Булазак на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Булазак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь